Der Malta Grand Prix 1995, auch Rothmans Grand Prix 1995, war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1995/96. Das Einladungsturnier wurde vom 30. Oktober bis 5. November ausgetragen. Damit wurde die zweite Ausgabe des Turniers nicht nur um einen Monat vorgezogen, es zog auch von der Hauptstadt Valletta ins Jerma Palace Hotel in der östlichen Hafenstadt Marsaskala um. Dafür fanden in Valletta noch in derselben Saison die European Open statt.

Der Vorjahressieger John Parrott war nicht angetreten. Das Finale bestritten diesmal der Engländer Peter Ebdon und der Schotte John Higgins. Der Engländer gewann mit 7:4 und holte sich seinen dritten Titel innerhalb des Kalenderjahrs.

Preisgeld 
Als Gesamtprämie wurde in etwa so viel ausgeschüttet wie im Vorjahr. Die einzige Änderung bei den Preisgeldern war, dass die beiden Halbfinalverlierer je 50 £ weniger bekamen. Außerdem gab es keine Prämie für das höchste Turnierbreak.

Finalrunde 
Die ganz großen Topspieler der Weltrangliste blieben diesmal zwar dem Turnier in Malta fern, aber mit 8 Spielern, die alle zwischen Platz 8 und Platz 16 der Rangliste standen, war das Turnier trotz des geringen Preisgelds sehr gut besetzt. Die übrigen 4 Plätze wurden an maltesische Spieler vergeben: zwei aktuelle Profis, ein Ex-Profi und ein Amateur. Der einheimische Spitzenspieler Tony Drago war wie im Vorjahr zusammen mit den drei besten Profis für Runde 2 gesetzt. In Runde 1 spielten die übrigen 8 Spieler um die verbleibenden 4 Zweitrundenplätze. Wie im Vorjahr begann das Turnier mit zwei Runden im Modus Best of 9 und steigerte sich dann über Best of 11 im Halbfinale auf das Finale mit 7 Gewinnframes (Best of 13).

A = Amateurspieler

Finale 
Mit Peter Ebdon und John Higgins standen zwei junge, aufstrebende Spieler im Finale, die erst kurz zuvor in die Top 16 der Welt vorgedrungen waren. In der jungen Saison hatten beide schon ein Endspiel bestritten und beide hatten ihres jeweils verloren. Einer von beiden würde also seinen ersten Saisonsieg holen. Beide Spieler hatten zuvor in ihrer Karriere bereits jeweils drei Turniere gewonnen. Zweimal hatten sie schon gegeneinander gespielt, beide Male hatte der Engländer gewonnen.

Ebdon erwischte auch den besseren Start ins Turnier und unter anderem mithilfe von zwei höheren Breaks ging er mit 3:0 in Führung. Den 4. Frame erkämpfte sich aber Higgins und nach der Pause kam er auf 2:3 heran. Ebdon konnte danach den Vorsprung wieder auf drei Frames ausbauen und wieder kam der Schotte bis auf 4:5 heran. Den umkämpften 10. Frame sicherte sich aber der Engländer und zum Sieg fehlte ihm damit nur noch ein Frame. Den holte er mit einem überzeugenden 91-Punkte-Break, seinem persönlich höchsten Break im Turnier, und holte damit mit 7:4 den Titel.

Century-Breaks 
Im Vorjahr erzielte Peter Ebdon noch 3 Century-Breaks, schied aber im Halbfinale aus. Diesmal blieb er ohne dreistelliges Break und gewann. Das höchste Break mit 134 Punkten erzielte Tony Drago. Dieses und die beiden anderen Centurys des Turniers wurden im Viertelfinale erzielt.

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Marsaskala